«Вот таки́е пироги́» () — чёрная комедия режиссёра Дина Паризо 1998 года с Дрю Бэрримор и Люком Уилсоном в главных ролях.

Сюжет 

Миссис Левер посылает своих сыновей, Дориана и Ангуса, припугнуть собственного мужа (их отчима), изменявшего ей с молоденькой кассиршей Салли, что они с успехом и делают. Но их отчим умирает от разрыва сердца. Тогда миссис Левер решает расправиться и с разлучницей. Ангус готов убить любого, а Дориан, наоборот, хочет предотвратить преступление. В довершение ко всему, Дориан влюбляется в Салли, которая ждёт ребёнка от их отчима.

В ролях

Ссылки 
 Обзор фильмов «Бэйб: Поросёнок в городе», «Вот такие пироги» и  на сайте siskelandebert.org Видео 0:24:06

Фильмы Warner Bros.
Фильмы Дина Паризо
Кинокомедии 1998 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1998 года